Films:
Hellraiser (film), film uit 1987, de eerste uit een serie horrorfilms van Clive Barker
Hellbound: Hellraiser II, een film uit 1988 (het vervolg op deel 1)
Hellraiser III: Hell on Earth, een film uit 1992 (het vervolg op deel 2)
Hellraiser: Bloodline, een film uit 1996 (het vervolg op deel 3)
Hellraiser: Inferno, een film uit 2000 (het vervolg op deel 4)
Hellraiser: Hellseeker, een film uit 2002 (het vervolg op deel 5)
Hellraiser: Deader, een film uit 2005 (het vervolg op deel 6)
Hellraiser: Hellworld, een film uit 2005 (het vervolg op deel 7)
Hellraiser: Revelations, een film uit 2011(het vervolg op deel 8)

Overige:
Hellraiser (evenement), een hardcorehouse-evenement
Hellraiser (single), single van Ozzy Osbourne